Gondowangi (Sawangan)
 Gondowangi (Wagir)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing